In der Mathematik ist Konvergenz ein Meta-Konzept, das allgemein die Annäherung einer unendlichen, geordneten Struktur von Objekten an ein Ziel-Objekt ausdrückt. In den verschiedenen mathematischen Disziplinen existieren spezifische Konvergenzbegriffe als Ausprägungen dieses abstrakten Gedankens:

 Konvergenz einer Zahlenfolge, siehe Grenzwert (Folge)
 Konvergenz einer Funktion, siehe Grenzwert (Funktion)
 Konvergenz von Funktionenfolgen, siehe Funktionenfolge #Konvergenzbegriffe
 Konvergenz von Mengenfiltern, siehe Filterkonvergenz
 Konvergenz nach Maß, in der Maßtheorie
 Konvergenz in Wahrscheinlichkeit, stochastische Konvergenz, eines der Grenzwertverhalten von Zufallsvariablen in der Stochastik
 Fast sichere Konvergenz, eines der Grenzwertverhalten von Zufallsvariablen in der Stochastik
 Konvergenz in Verteilung, eines der Grenzwertverhalten von Zufallsvariablen in der Stochastik
 Konvergenz im p-ten Mittel, eines der Grenzwertverhalten von Zufallsvariablen in der Stochastik
 Konvergentes Netz, die Verallgemeinerung der Konvergenz einer Folge auf topologische Netze
 Konvergenz (Rechenmodell), ein Stabilitätskriterium für numerische Simulationen

Siehe auch:
 Konvergenz
 :Kategorie:Konvergenzbegriff